Лос Ањилес има више значења:

 Лос Ањилес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ањилес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Ањилес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику